Josef Suk (compositor) (1874-1935) — compositor tcheco
 Josef Suk (violinista) (1929-) — violinista tcheco

Desambiguações de antropônimos